Il termine peritrichi (dal greco: περί, peri = intorno e ϑρίξ, τριχός, tricos, = pelo), in microbiologia, può avere diversi significati se attribuito ai batteri o ai protozoi:
Protozoi peritrichi  – sottoclasse di protozoi ciliati
Batteri peritrichi  – batteri dotati di flagelli distribuiti lungo tutta la superficie cellulare